Kenneth ou Ken Goldstein sont des noms pouvant désigner :

  (1927-1995), éducateur et folkloriste américain ;
  (né en 1969), producteur et réalisateur de télévision américain ;
 , écrivain et designer virtuel américain.